Diwan kan syfta på:

 Diwan – ett förbund av skolor i Bretagne
 Diwan (krönika) – en krönika om Kanem-Bornu

Se även
 Divan –flera